Карнерос има више значења:

 Карнерос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Карнерос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карнерос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику